Аурел Влаику има више значења:

 Аурел Влаику (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Аурел Влаику (Хунедоара), насеље у округу Хунедоара у Румунији
 Аурел Влаику (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији